Dachsbracke kan syfta på,

 Alpenländische dachsbracke, österrikisk jakthund.
 Westfälische dachsbracke, tysk jakthund.
 Drever, på tyska Schwedische Dachsbracke, svensk jakthund.